Метјуз има више значења:
 Округ Метјуз (Вирџинија)
 Метјуз (Џорџија)
 Метјуз (Вирџинија)
 Метјуз (Луизијана)
 Метјуз (Индијана)
 Метјуз (Мисури)
 Метјуз (Северна Каролина)